Gantzert ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Gantzert (1901–1874), deutscher Musiker und Komponist 
 Hella Gantzert, deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:
 Peter Paul Gantzer (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Ganzert
 Gansert